Abelisauroidea é um clado de dinossauros terópodes dentro da Ceratosauria. Alguns dinossauros bem conhecidos desse grupo incluem os abelisaurídeos Abelisaurus, Carnotaurus e Majungasaurus.

Os abelisauróides floresceram no hemisfério sul durante o período Cretáceo, mas suas origens podem ser rastreadas pelo menos até o Jurássico Médio, quando eles tinham uma distribuição mais global (os primeiros vestígios de abelisauróides conhecidos vêm de depósitos australianos e sul-americanos datados de cerca de 170 milhões anos atrás). No período Cretáceo, os abelisauróides aparentemente foram extintos na Ásia e na América do Norte, possivelmente devido à competição com os tiranossauróides. No entanto, os abelisaurídeos avançados da família Abelisauridae persistiram nos continentes do sul até o evento de extinção Cretáceo-Paleógeno, há 66 milhões de anos.

Ceratosauria